Valerie oder Valérie steht für:

 Valerie, weiblicher Vorname
 Valerie (2006), deutscher Film von Birgit Möller
 Valerie (2010), deutscher Film von Josef Rusnak 
 Valerie – Eine Woche voller Wunder (Valerie a týden divu), tschechischer Film von Jaromil Jireš (1970) 
 Valerie (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1986–1991)
 Valérie, Briefroman von Juliane von Krüdener
 Valerie, Künstlername von Valérie Sajdik (* 1978), österreichische Sängerin

Valérie ist der Familienname folgender Personen:

 Marie-Hélène Valérie-Pierre (* 1978), mauritische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Vallerey